Холодное () — село в Новоукраинском сельском совете Близнюковского района Харьковской области.

Код КОАТУУ — 6320684705. Население по переписи 2001 г. составляет 12 (7/5 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Холодное находится в 2,5 км от села Новоукраинка. В селе есть небольшой пруд.

История 
 1900 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть овце-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района